Laz Bistrički je naselje u Hrvatskom zagorju, u sastavu Općine Marija Bistrica, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 854 stanovnika te 284 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji